Schmidseder ist der Familienname folgender Personen:

Karl Schmidseder (* 1964), österreichischer Offizier
Ludwig Schmidseder (1904–1971), deutscher Komponist, Pianist, Filmschauspieler und Fernsehkoch
Ralf Dieter Schmidseder (1940–2019), deutscher Chirurg